

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Norden (1) 
 10 czerwca 1984 r. (niedziela),  Norden

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Žarnovica (2) 
 10 czerwca 1984 r. (niedziela),  Žarnovica

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 22 lipca 1984 r. (niedziela),  Równe

Awans: 5 do finału światowego
Uwaga! Andrzej Huszcza zastąpił Josefa Aignera

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Målilla (1) 
 1984 r.,  Målilla

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Linköping (2) 
 1984 r.,  Linköping

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Hallstavik (3) 
 1984 r.,  Hallstavik

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 22 maja 1984 r. (wtorek),  Kumla
 23 maja 1984 r. (środa),  Västervik
 24 maja 1984 r. (czwartek),  Göteborg

Awans: 5+1 do finału skandynawskiego
Uwaga! Patrik Karlsson zastąpił Tommy’ego Johanssona, Lars Hammarberg miał zastąpić Mikaela Messinga ale wpadł wybór na Lillebrora Johanssona

Finał duński 
 6 maja 1984 r. (niedziela), 

Awans: 6 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 12 czerwca 1984 r. (wtorek),  Norrköping

Awans: 6 do Finału Interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Finał amerykański 
 9 czerwca 1984 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 4 do finału zamorskiego

Finał brytyjski 
 20 czerwca 1984 r. (środa),  Coventry

Awans: 8 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 8 lipca 1984 r. (niedziela),  Manchester – Belle Vue

Awans: 10 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 20 lipca 1984 r. (piątek),  Vojens

Awans: 11+1 do finału światowego

1984
1984 w sporcie żużlowym